Христов се може односити на:
 Гоце Христов, македонски фудбалер
 Чедо Христов, југословенски и македонски глумац
 Хари Христов, бугарски певач
 Борис Христов, бугарски оперски певач
 Добри Христов, бугарски композитор
 Цветанка Христова, бугарска атлетичарка
 Иванка Христова, бугарска атлетичарка

Види још 
 Димитров